Une fille nommé Aglaé (en ) est un recueil de nouvelles en langue russe de l'écrivain Zakhar Prilepine, publié pour la première fois en 2012, traduit en français par Joëlle Dublanchet et publié aux éditions Actes Sud en 2015.

Nouvelles  
Le recueil est composé de 7 nouvelles, dont celle intitulée Une fille nommée Aglaé a donné son nom à l'ensemble du recueil :
 Le Petit Vitia
 Une fille nommée Aglaé
 Mon père
 L'Interrogatoire
 Le Brancard
 L'Ombre d'un nuage sur l'autre rive
 La Forêt

La nouvelle Une fille nommée Aglaé raconte les péripéties d'un groupe d'amis engagés dans l'OMON comme policiers et qui doivent faire face à un groupe de voyous qui veulent tenir une petite ville de la province russe sous sa coupe. Un des amis est amoureux de la fille protégée par le chef de ces voyous.

Les autres nouvelles se passent dans les petites villes ou des villages délaissés par leurs habitants. C'est la Russie profonde et pas riche, avec les drames éternels dans les familles entre hommes et femmes, entre parents et enfants.

Adaptation au cinéma 
La nouvelle Une fille nommée Aglaé a donné lieu à un film d'Alexeï Outchitel intitulé Huit réalisé en 2013. Le titre a été modifié du fait que Huit fait allusion à un véhicule populaire de marque Lada, typiquement russe, qui est surnommé huit. En anglais, le film s'intitule Break Loose.

Références

Liens externes 
  Site de l'auteur
  Bibliographie de Zakhar Prilepine

Œuvre de Zakhar Prilepine
Recueil de nouvelles paru en 2007
Recueil de nouvelles russes du XXIe siècle
Nouvelle adaptée au cinéma